Batten steht für:
 Batten (Automarke), ein 1935 hergestellter britischer Sportwagen auf Basis des Ford V8
 Batten (Hilders), ein Ortsteil der Gemeinde Hilders im Landkreis Fulda

Personen:
 Cyia Batten (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Model
 George W. Batten (1856–1922), US-amerikanischer Politiker
 Gerard Batten (* 1954), britischer Politiker
 Guin Batten (* 1967), britische Ruderin
 Haley Batten (* 1998), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Horace Batten († 2014), britischer Stiefelmacher und Unternehmer
 Jean Batten (1909–1982), neuseeländische Fliegerin
 Jennifer Batten (* 1957), US-amerikanische E-Gitarristin
 Joseph Batten (1885–1955), britischer Pianist und Dirigent
 Kim Batten (* 1969), US-amerikanische Leichtathletin
 Malcolm Batten (* 1964), australischer Ruderer
 Miriam Batten (* 1964), britische Ruderin

Siehe auch:
 Baten
 Morbus Batten